Città di Palermo peut faire référence à:
 Palerme (en italien : , en sicilien : ) est une ville italienne, chef-lieu et plus grande ville de la région Sicile avec environ 
 Città di Palermo - croiseur auxiliaire de la Regia Marina, achevé en 1910 en tant que paquebot pour les Ferrovie dello Stato, transformé en 1915 et coulé sur des mines le 8 janvier 1916.
 Città di Palermo - croiseur auxiliaire de la Regia Marina, achevé en 1930 en tant que navire à moteur pour passagers pour la compagnie Florio (plus tard Tirrenia), transformé en 1940 et torpillé et coulé par le sous-marin britannique  le 5 janvier 1942.